Estaing est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Famille d'Estaing
 Famille Giscard d'Estaing

Toponyme 

 Estaing (Aveyron), commune française du département de l'Aveyron, en région Occitanie
 Estaing (Hautes-Pyrénées), commune française du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie

Hydronyme 
 Lac d'Estaing ou étang d'Estaing, lac pyrénéen français sur la commune d'Estaing, dans le département des Hautes-Pyrénées (cf. supra)

Édifice 
 Hôpital d'Estaing, un hôpital situé à Clermont-Ferrand, livré en 2010.

Gastronomie 
 Estaing (AOC), vin français produit dans le département  de l'Aveyron
 L'estaing, fromage de brebis.